Harz-Weser-Bahn bezeichnet folgende Bahnstrecken:

 Bahnstrecke Ottbergen–Northeim
 Bahnstrecke Northeim–Nordhausen